Erdélyi László
 Erdélyi László (1896–1965) újságíró, közíró
 Erdélyi László (1956) jogász, Pest megye főjegyzője (1991–95)
 Erdélyi László (1960) zongoraművész
 Erdélyi László (1961) zenész, az Unisex együttes frontembere
 Erdélyi László (1993) labdarúgó

hasonló nevűek
 Erdélyi László Gyula (1868–1947) bencés szerzetes, művelődéstörténész, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja